Dies ist eine Liste der Städte in Trinidad und Tobago.

Die mit Abstand größte Agglomeration in Trinidad und Tobago ist Port of Spain mit einer Einwohnerzahl von 267.527 (Stand 1. Januar 2005). Damit konzentriert sich rund 20 Prozent der Bevölkerung des Landes in der Hauptstadtregion.

In der folgenden Tabelle sind die Städte über 1.000 Einwohner, die Ergebnisse der Volkszählung vom 15. Mai 2000, eine Berechnung für den 1. Januar 2005 und die übergeordnete Verwaltungseinheit (Region), zu der die Stadt gehört, aufgeführt. Die Städte Arima, Chaguanas, Point Fortín, Port of Spain und San Fernando sind selbständig und gehören keiner Region an. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die eigentliche Stadt ohne Vorortgürtel.

Weblinks 
 Central Statistical Office
 City Population - Historische Einwohnerzahlen der Städte in Trinidad und Tobago

!
Trinidad und Tobago